Deze tabel geeft de weerstandswaarden van een Pt100 temperatuursensor weer. De kolommen geven de waarden van elke hele graad boven de links genoemde temperatuur. De kromme die deze punten vormen wijkt ruim 4% af van een rechte lijn.

Regeltechniek
Meetinstrument
Sensor